Franklin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

in Arkansas:
 Franklin Township (Calhoun County, Arkansas)
 Franklin Township (Carroll County, Arkansas)
 Franklin Township (Desha County, Arkansas)
 Franklin Township (Drew County, Arkansas)
 Franklin Township (Grant County, Arkansas)
 Franklin Township (Howard County, Arkansas)
 Franklin Township (Izard County, Arkansas)
 Franklin Township (Little River County, Arkansas)
 Franklin Township (Marion County, Arkansas)
 Franklin Township (Stone County, Arkansas)
 Franklin Township (Union County, Arkansas)

in Illinois:
 Franklin Township (DeKalb County, Illinois)
 Franklin Township (Illinois)

in Indiana:
 Franklin Township (Indiana)
 Franklin Township (DeKalb County, Indiana)
 Franklin Township (Floyd County, Indiana)
 Franklin Township (Grant County, Indiana)
 Franklin Township (Harrison County, Indiana)
 Franklin Township (Hendricks County, Indiana)
 Franklin Township (Henry County, Indiana)
 Franklin Township (Johnson County, Indiana)
 Franklin Township (Kosciusko County, Indiana)
 Franklin Township (Marion County, Indiana)
 Franklin Township (Montgomery County, Indiana)
 Franklin Township (Owen County, Indiana)
 Franklin Township (Pulaski County, Indiana)
 Franklin Township (Putnam County, Indiana)
 Franklin Township (Randolph County, Indiana)
 Franklin Township (Ripley County, Indiana)
 Franklin Township (Washington County, Indiana)
 Franklin Township (Wayne County, Indiana)

in Iowa:
 Franklin Township (Allamakee County, Iowa)
 Franklin Township (Appanoose County, Iowa)
 Franklin Township (Bremer County, Iowa)
 Franklin Township (Cass County, Iowa)
 Franklin Township (Clarke County, Iowa)
 Franklin Township (Decatur County, Iowa)
 Franklin Township (Des Moines County, Iowa)
 Franklin Township (Greene County, Iowa)
 Franklin Township (Lee County, Iowa)
 Franklin Township (Linn County, Iowa)
 Franklin Township (Marion County, Iowa)
 Franklin Township (Monona County, Iowa)
 Franklin Township (Monroe County, Iowa)
 Franklin Township (O’Brien County, Iowa)
 Franklin Township (Polk County, Iowa)
 Franklin Township (Story County, Iowa)
 Franklin Township (Washington County, Iowa)

in Kansas:
 Franklin Township (Bourbon County, Kansas)
 Franklin Township (Edwards County, Kansas)
 Franklin Township (Franklin County, Kansas)
 Franklin Township (Jackson County, Kansas)
 Franklin Township (Lincoln County, Kansas)
 Franklin Township (Marshall County, Kansas)
 Franklin Township (Ness County, Kansas)
 Franklin Township (Trego County, Kansas)
 Franklin Township (Washington County, Kansas)

in Michigan:
 Franklin Township (Clare County, Michigan)
 Franklin Township (Houghton County, Michigan)
 Franklin Township (Lenawee County, Michigan)

in Minnesota:
 Franklin Township (Minnesota)

in Missouri:
 Franklin Township (Dent County, Missouri)
 Franklin Township (Grundy County, Missouri)
 Franklin Township (Howard County, Missouri)
 Franklin Township (Laclede County, Missouri)
 Franklin Township (Miller County, Missouri)
 Franklin Township (Newton County, Missouri)

in Nebraska:
 Franklin Township (Butler County, Nebraska)
 Franklin Township (Nebraska)

in New Jersey:
 Franklin Township (Gloucester County, New Jersey)
 Franklin Township (Hunterdon County, New Jersey)
 Franklin Township (Somerset County, New Jersey)
 Franklin Township (Warren County, New Jersey)

in North Carolina:
 Franklin Township (Rowan County, North Carolina)
 Franklin Township (Surry County, North Carolina)

in North Dakota:
 Franklin Township (North Dakota)

in Ohio:
 Franklin Township (Adams County, Ohio)
 Franklin Township (Brown County, Ohio)
 Franklin Township (Clermont County, Ohio)
 Franklin Township (Columbiana County, Ohio)
 Franklin Township (Coshocton County, Ohio)
 Franklin Township (Darke County, Ohio)
 Franklin Township (Franklin County, Ohio)
 Franklin Township (Fulton County, Ohio)
 Franklin Township (Harrison County, Ohio)
 Franklin Township (Jackson County, Ohio)
 Franklin Township (Licking County, Ohio)
 Franklin Township (Mercer County, Ohio)
 Franklin Township (Monroe County, Ohio)
 Franklin Township (Morrow County, Ohio)
 Franklin Township (Portage County, Ohio)
 Franklin Township (Richland County, Ohio)
 Franklin Township (Ross County, Ohio)
 Franklin Township (Shelby County, Ohio)
 Franklin Township (Tuscarawas County, Ohio)
 Franklin Township (Warren County, Ohio)
 Franklin Township (Wayne County, Ohio)

in Pennsylvania:
 Franklin Township (Adams County, Pennsylvania)
 Franklin Township (Beaver County, Pennsylvania)
 Franklin Township (Bradford County, Pennsylvania)
 Franklin Township (Butler County, Pennsylvania)
 Franklin Township (Carbon County, Pennsylvania)
 Franklin Township (Chester County, Pennsylvania)
 Franklin Township (Columbia County, Pennsylvania)
 Franklin Township (Erie County, Pennsylvania)
 Franklin Township (Fayette County, Pennsylvania)
 Franklin Township (Greene County, Pennsylvania)
 Franklin Township (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Franklin Township (Luzerne County, Pennsylvania)
 Franklin Township (Lycoming County, Pennsylvania)
 Franklin Township (Snyder County, Pennsylvania)
 Franklin Township (Susquehanna County, Pennsylvania)
 Franklin Township (York County, Pennsylvania)

in South Dakota:
 Franklin Township (South Dakota)